Mercey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mercey im Département Eure
 Mercey-le-Grand im Département Doubs
 Mercey-sur-Saône im Département Haute-Saône

sowie ein Namensbestandteil bei:
 Le Petit-Mercey im Département Jura
 Gevigney-et-Mercey im Département Haute-Saône

Mercey ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Guillaume Fyard de Gevigney et de Mercey (1785–1824), französischer Bataillonskommandant
 Josef Mercey, niederländischer Ringer

Siehe auch:
 Mercy
 Mersey
 Marcius (lateinischer Personenname)